Povijesni događaji:
normansko osvajanje Engleske
normansko osvajanje Irske
normansko osvajanje Walesa
normanska invazija na Škotsku
normansko osvajanje južnih Apenina
normansko osvajanje Normandije
bizantsko-normanski ratovi
naseljavanje Islanda

Književna djela:
Normanska osvajanja (kazališni komad) Alana Ayckbourna iz 1937.
Harold ili normanska osvajanja, opera u četiri čina eng. skladatelja Frederica H. Cowena na libreto Edwarda Maleta

Osobe:
Norman Conquest (1916.), australski nogometni vratar

Razlikovati od:
anglo-saskog naseljavanja na Britaniji